Corcoran peut faire référence à  :

Toponymes aux États-Unis
 Corcoran, une ville de Californie,
 Corcoran, une ville du Minnesota,
 Corcoran, un quartier de Minneapolis,
 Corcoran Woods, 210 acres légués par Edward S. Corcoran à l'État du Maryland,

Éducation
 Corcoran College of Art and Design, une école d'art situé à Washington, DC,
 Corcoran Departments of History and Philosophy de l'université de Virginie,
 Corcoran Hall, à la George Washington University, un site historique à Washington, DC,
The Corcoran Memorial Lectures, Université d'Oxford, Royaume-Uni,

Personnalités
 Ann Corcoran (1951-), une politicienne australienne,
 Bob Corcoran, un présentateur de télévision américain,
 Brian Corcoran (1973-), un ancien sportif irlandais,
 Captain Corcoran, un personnage de l'opéra « H.M.S. Pinafore » de Gilbert & Sullivan's (1878), 
 Danny Corcoran (1916-1938), Newfoundland Ranger (Game Warden),
 James Desmond "Des" Corcoran (1929–2004), un politicien australien,
 Farrel Corcoran, un auteur,
 Fred Corcoran (1905-1977), un golfeur américain,
 Imelda Corcoran (19??-), une actrice australienne,
 James Corcoran (?-1986), un ingénieur du son américain,
 Jim Corcoran (1949-), un musicien canadien,
 John Corcoran (1937-), un auteur américain, qui fut illettré jusqu'à l'âge de 48 ans
 Kevin Corcoran (1949-2015), un directeur producteur et ancien acteur enfant américain,
 Larry Corcoran (1859-1891), un baseballeur américain,
 Michael Corcoran (1827-1863), un général américain et proche confident d'Abraham Lincoln durant la guerre civile américaine,
 Thomas E. Corcoran (1838-1904), un marin de US Navy ayant reçu la Médaille d'Honneur,
 Thomas G. Corcoran (1900-1981), un avocat américain et membre du Brain Trust du Président Franklin D. Roosevelt,
 Timothy Hugh Corcoran (1978-), un baseballeur américain,
 Tommy Corcoran (1869-1960), un baseballeur américain,
 William Corcoran Eustis (1862-1921), un riche habitant de Washington, D.C. et petit-fils de William Wilson Corcoran,
 William Wilson Corcoran (1798–1888), un banquier américain, philanthrope et collectionneur d'art,

Autres
 Corcoran Gallery of Art, un musée d'art à Washington DC,
 Fort Corcoran, bâtiment de la défense à Washington, DC,
 Prison d'État de Corcoran, en Californie,
 The Corcoran Group, une compagnie immobilière de New York,
Corcoran Memorial Prize distinction pour un travail exceptionnel d'un étudiant en statistiques de l'université d'Oxford (Royaume-Uni),
 Les Aventures (merveilleuses mais authentiques) du capitaine Corcoran un roman d'Alfred Assolant paru en 1867,
 Capitaine Corcoran, une bande dessinée inspiré du roman précité, de Fernando Fusco paru en 2009.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme